Austria:
 Sankt Gilgen – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Salzburg-Umgebung

Osoby:
 Alfred Gilgen (1930–2018) – szwajcarski polityk
 Hans Gilgen – szwajcarski kolarz